Antonio Álvarez puede referirse a:

 Antonio Álvarez (1979-), beisbolista y cantante venezolano.
 Antonio Álvarez Alonso (1867–1903), pianista español.
 Antonio Álvarez Desanti (1958-), político costarricense.
 Antonio Álvarez Giráldez (1955-), exfutbolista español y entrenador.
 Antonio Álvarez Jonte (1784–1820), político argentino.
 Antonio Álvarez Pereyra (h.1532–1599), capitán portugués.
 Antonio Álvarez Pérez (1921-2003), profesor español -autor de la Enciclopedia Álvarez.
 Antonio Álvarez Pérez "Ito" (1975-), futbolista español.
 Antonio Álvarez de Toledo y Pérez de Guzmán (1716–1773), X Marqués de Villafranca del Bierzo, X Marqués de los Vélez y Grande de España.
 Antonio Álvarez Gil (1947-), escritor cubano radicado en Suecia.
Antonio Álvarez Morán (1959-), pintor mexicano.
Antonio Álvarez, futbolista uruguayo.